le nom grec d'Axiothée
 Axiothea Fåhraeus & Ryley, 1989, un genre éteint de conodontes
 Axiothea Malmgren, 1865 = Axiothella Verrill, 1900 (Maldanidae)
 Axiothea Pascoe, 1864 (Cerambycidae)